L'Allgemeines Künstlerlexikon ou Allgemeines Künstler-Lexikon est le nom de plusieurs ouvrages en allemand, répertoire général de tous les artistes, d'abord européens, puis mondiaux.

Classement par ordre chronologique :
 1763-1777 : de Rudolf Füssli
 
 1806 : de Johann Rudolf Fuessli et Hans Heinrich Füssli
 
 années 1920 : édité à Francfort, 
 1969-présent : Allgemeines Künstlerlexikon, encyclopédie allemande biographique
 1999-2000 : Allgemeines Künstlerlexikon : Bio-bibliographischer Index A-Z, en dix volumes

Références